Технологии борьбы со спамом предназначены для предотвращения попадания нежелательной для пользователя информации (спама) в почтовые программы, программы обмена мгновенными сообщениями или на страницы, отображаемые в веб-браузере. Для этого могут применяться как аппаратные, так и программные средства и компоненты, как непосредственно на компьютере пользователя, так и в инфраструктуре провайдера Интернета, на серверах и маршрутизаторах.

Применяемые технологии для борьбы со спамом можно разделить на следующие категории, охватывающие широкий спектр конкретных методов фильтрации нежелательной информации:
 Методы, применяемые конечными пользователями, такие как антиспамовые фильтры в почтовых программах или специализированные программы защиты от спама
 Автоматизированные методы, применяемые администраторами почтовых серверов при приеме и отправке сообщений
 Технологии, применяемые специализированными компаниями и организациями, занимающимися борьбой со спамом
 Правовые меры и нормы, устанавливающие юридическую ответственность отправителей спама

Интернет
Фильтрация спама